Osoby o tym nazwisku:
 Józef Feliks Rogaliński – katolicki ksiądz, matematyk, fizyk, teoretyk wojskowości, astronom
 Kasper Rogaliński – polski poeta, polityk
 Wacław Rogaliński – polski pedagog, działacz społeczny i regionalny
 Wincenty Rogaliński – polski polityk